Le terme « Videl » peut faire référence à :
 Videl, personnage de Dragon Ball ;
 , taekwondoïste colombien ;
 , philosophe fictif ;
 Kto-nibud videl moiou devtchonku ?, film russe de 2021 ;
 , film yougoslave de 1965.

Voir aussi 

 
 
 Videlles